Губко Марія Олексіївна (1968—1995) — українська поетеса і перекладачка.
 Губко Олексій Тимофійович (1928—2013) — український науковець, психолог, журналіст, літератор і громадський діяч. Батько поетеси Марії Губко.